sanie – pojazd na płozach

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 

 Sanie – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. trzebnickim, w gminie Żmigród 
 Sanie – wieś w woj. łódzkim, w pow. zgierskim, w gminie Aleksandrów Łódzki

Zobacz też  
 Sanie-Dąb